Cristian Ganea – calciatore rumeno
 George Ganea – calciatore rumeno
 Ioan Ganea – allenatore di calcio ed ex calciatore rumeno
 Liviu Ganea – calciatore rumeno